Grätzel ist der Familienname von:

 Johann Heinrich Grätzel (1691–1770), Tuchfabrikant, das Grätzelhaus in Göttingen ist nach ihm benannt
 Michael Grätzel (* 1944), Schweizer Chemiker, Hochschullehrer und Erfinder der nach ihm benannten Grätzel-Zelle
 Stephan Grätzel (* 1953), deutscher Philosoph und Hochschullehrer

siehe auch:
 Grätzl